Климат Приморского края умеренный муссонный. Зима сухая и холодная с ясной погодой. Весна продолжительная, прохладная, с частыми колебаниями температуры. Лето тёплое и влажное, на летние месяцы приходится максимум количества осадков. Осень, как правило, тёплая, сухая, с ясной погодой. Летом преобладают южные ветра с Тихого океана, а зимой северные, приносящие холодную, но ясную погоду с континентальных районов. Основная особенность — летом обильные осадки и туман. Лето — пора тайфунов, эти тропические циклоны каждый год посещают край, нанося порой огромный ущерб инфраструктуре края и сельскому хозяйству.

Средняя годовая температура от −1 °C в северной части Сихотэ-Алиня до +7 °C на побережье Хасанского района, в Находке и её окрестностях. Средняя температура августа +17…+22 °C. Самое холодное лето в крае — на побережье Татарского пролива на северо-востоке Приморья. Самое жаркое — в западных предгорьях Сихотэ-Алиня. Абсолютный максимум +41 °C зарегистрирован в Пограничном районе и Кавалерово. Средняя температура января на побережье от −8 °C до −14 °C . Ветра, особенно на островах и вершинах полуостровов, понижают эффективную (ощущаемую) температуру воздуха. Поэтому зима во Владивостоке воспринимается как более холодная, нежели в Артёме и Партизанске. В материковых районах температура января составляет −14…−23 °C. Самая тёплая зима на юге Хасанского района и в окрестностях г. Находка, самая холодная — в горных районах центральной и северной части края. Абсолютный минимум −48,8 °C, зарегистрированный в Красноармейском районе в с. Мельничное, связан с температурной инверсией в межгорной котловине. Самые холодные месяцы: декабрь, январь и февраль. Самые тёплые — июнь, июль и август в континентальных районах; июль, август и сентябрь на побережье. Осадков 550—920 мм в год. Зимой в связи с интенсивным прогревом холодных воздушных масс, спускающихся с гор в море, влажность воздуха на побережье ниже, чем в глубине территории. Летом, наоборот, из-за тихоокеанского муссона влажность на побережье выше, чем в континентальных районах.

Обилие влаги в летнее время способствует развитию мощного растительного покрова. Продолжительность безморозного периода (150—200 дней) способствует вызреванию не только обычных для Российской Федерации культур, но и риса, сои, винограда и других теплолюбивых растений. Очень хорошо в таком климате произрастают огородные культуры, причём местные сорта огурцов и помидоров, капусты, редиса благодаря большому количеству влаги значительно крупнее, чем в западных областях. Что же касается фруктов и ягод, то наилучшим доказательством возможности их выращивания в Приморье является обилие в Уссурийской тайге дикорастущих плодовых деревьев, в том числе абрикоса и винограда. Наиболее благоприятным для садоводства и огородничества считается Спасский район.

По поступлению солнечной энергии Приморский край занимает одно из первых мест в России. В среднем в Приморье 310 солнечных дней в году при продолжительности солнечного сияния более 2000 часов. К примеру, во Владивостоке число часов солнечного сияния в среднем составляет 2140, в Пограничном — 2510, в Находке — 2400 (для сравнения: в Москве — 1731, в Севастополе — 2340, в Новосибирске — 2077).

Преобладание ясных солнечных дней, отсутствие изнуряющей летней жары делают климат Приморья исключительно полезным для людей. Ценность его увеличивают многочисленные целебные источники и большие залежи грязей. Купальный сезон на побережье залива Петра Великого длится с конца июня до начала октября, а сезон парусного и гребного спорта превышает 250 дней.

В Приморском крае четыре района: Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский, а также посёлок городского типа Восток Красноармейского района, сёла Богуславец, Вострецово, Дальний Кут, Измайлиха, Мельничное, Рощино, Глубинное,Таёжное и Молодёжное Красноармейского района приравнены к районам Крайнего Севера.

Климатограммы 

В сводной таблице приведены климатические данные Приморья: температура воздуха, влажность воздуха, сумма солнечной радиации, скорость ветра.

См. также 
 Климат Владивостока
 Климат Находки

Примечания 

География Приморского края
Приморский край